Lars Onsager, un physico-chimiste américain (1903 - 1976) ;
 La théorie d'Onsager ;
 Les relations de réciprocité d'Onsager.